Язель:

 Язель — река в России, приток Вычегды.
 Язель — посёлок в Сыктывдинском районе Республики Коми.